Chiesa di Sant'Efisio – chiesa di Cagliari
 Chiesa di Sant'Efisio – chiesa di Pula
 Chiesa di Sant'Efisio – chiesa di Quartu Sant'Elena
 Chiesa di Sant'Efisio – chiesa di Talana